Qimatulivissuaq bezeichnet:
 Qimatulivissuaq (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qimatulivissuaq (Insel, bei Itilleq), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qimatulivissuaq (Insel, Sisimiut Isortuat), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland